Il singolare  dell'UniCredit Czech Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Jan Hájek era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Michail Južnyj.

Jurij Ščukin ha battuto in finale Flavio Cipolla 6–4, 4–6, 6–0.

Teste di serie

 Michail Južnyj (quarti di finale, ritiro a causa di infortunio al piede sinistro)
 Tommy Robredo (ritiro)
 Andreas Seppi (quarti di finale)
 Daniel Gimeno Traver (primo turno)

  Lu Yen-hsun (primo turno)
  Radek Štěpánek (semifinali)
  Carlos Berlocq (primo turno)
  Filippo Volandri (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

UniCredit Czech Open 2011